Wamba – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Wamba – cittadina del Kenya
 Wamba – comune della Spagna
 Wamba – fiume dell'Africa meridionale
 Wamba – città del Congo
 Wamba o Vamba – re dei Visigoti
 Wamba – gruppo musicale colombiano
 Wamba – comunità non incorporata statunitense in Texas